Szanto oder Szántó ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Szanto (auch Emil Szántó; 1857–1904), österreichischer Althistoriker und Epigraphiker

 Henrik Szanto (* 1988), finnisch-britischer Autor
 Jani Szántó (1887–1977), ungarischer Geiger
 Tamás Szántó (* 1996), ungarischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Szanto Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Santovka (ungarisch Szántó), Gemeinde in der Slowakei